Asta – modo di compravendita
 Asta – attrezzo sportivo, usato per il salto con l'asta
 Asta – tipo di bastone impiegato nella costruzione: come trave, come palo di sostegno della bandiera, ecc.
 Asta – attrezzatura che nella marineria velica serve all'inserimento delle vele e ad altre manovre aeree.
 Asta – arma detta anche lancia
 Asta – arma usata dagli Hastati dell'esercito romano
 Asta – strumento utilizzato dai fonici
 1041 Asta – asteroide della fascia principale
 Asta – nome proprio di persona, diminutivo di Astrid

Acronimi
 Aircrew Synthetic Training Aids – software di simulazione di volo
 American Spice Trade Association – Associazione Americana per il Commercio delle Spezie
 Allgemeiner Studentenausschuß – Comitato comunitario degli studenti

Geografia
 Asta – frazione di Villa Minozzo, in provincia di Reggio Emilia
 Val d'Asta – valle dell'Appennino reggiano
 Cima d'Asta – è la vetta principale del massiccio omonimo situato nel Trentino orientale.

Persone
 Antonino Asta – allenatore di calcio e calciatore italiano
 Claudio Asta – politico italiano
 Simon Asta – calciatore tedesco